

Toponyme 
 Charney Bassett, village et Civil parish en Angleterre.

Patronyme 
 Charles de Lauzon de Charney (1632-1690), gouverneur ;
 Dov Charney (né en 1969), créateur et directeur général de American Apparel ("AA") ;
 Jordan Charney (1937-), acteur américain ;
 Jule Gregory Charney (1917-1981), météorologue américain ;
 Melvin Charney, artiste, professeur, théoricien et architecte québécois ;
 Ruth Charney (née en 1950), mathématicienne américaine.

Orthographe différente 
 Geoffroy de Charnay

Homonymie
Toponymie
Homonymie de patronyme